Blauwe kortvleugel
 Chinese kortvleugel
 Goulds kortvleugel
 Himalayakortvleugel
 Kleine kortvleugel
 Nilgirikortvleugel
 Roestbuikkortvleugel
 Sulawesikortvleugel
 Taiwankortvleugel
 Witbuikkortvleugel